Kadinol se može odnositi na:

 Alfa-Kadinol
 Delta-Kadinol 
 T-kadinol